Darrian steht für:

 Darrian Cars, britischer Automobilhersteller
 Racquel Darrian (* 1968), US-amerikanische Pornodarstellerin